Bonner Platz (München), een plein in München
Bonner Platz (metrostation), een station van de metro van München